Abaixo segue uma lista de episódios de City Guys.

Primeira temporada

Segunda temporada

Terceira Temporada

Quarta Temporada

Quinta Temporada 

City Guys